VSTM ist die Abkürzung für:

 visual short-term memory bzw. das visuelle Kurzzeitgedächtnis – siehe derzeit nur: Gedächtnis
 Verband Schweizerischer Tourismusmanager bzw. des Schweizer Tourismus-Verbandes

VSTM